NHK Trophy 2021 — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Соревнования прошли в японском городе Токио с 12 по 14 ноября 2021 года. Организатор турнира — Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Несостоявшиеся участники
 6 октября российская пара София Шевченко и Игорь Ерёменко заменили китайскую пару Ван Шиюэ и Лю Синьюй.
 27 октября Даниил Самсонов исчез из списка участников.
 4 ноября стало известно о том, что японский одиночник Юдзуру Ханю пропустит турнир из-за травмы лодыжки, его заменил японский одиночник Сота Ямамото.
 5 ноября стало известно о том, что японская одиночница Рика Кихира пропустит турнир из-за травмы лодыжки.
 7 ноября стало известно о том, что российская одиночница Александра Трусова пропустит турнир, её заменила японская одиночница Мана Кавабэ, а также турнир пропустят американские танцоры Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бэйкер из-за восстановления после сотрясения мозга у партнёрши.
 12 ноября Дарья Усачёва во время разминки перед короткой программой получила травму бедра и была вынуждена сняться с турнира

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Информация  о турнире на сайте федерации конькобежного спорта Японии
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Ноябрь 2021 года
Спорт в Японии в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Токио